Моравка може бити:

 Моравка, планинска биљка
 Моравка (река), притока река Остравице у Чешкој Републици
 Моравка (Фридек-Мистек), насеље у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Моравка (раса свиња)